Барбара Бюхнер (нім. ; 1 лютого 1950, Відень, Австрія) — австрійська дитяча письменниця.

Біографія 
У 1968 закінчила гуманітарну гімназію у Відні. Працювала незалежним журналістом. Пробувала свої сили в літературі, публікуючи статті на різні теми в таких журналах, як «Neue frau», «Zeit-Magazin» і «Madame». Пізніше вивчала архівну справу. Кілька разів побувала за кордоном, зокрема, в Англії та Ірландії, де працювала в якості перекладача.

Творчість 
У 1988 році вийшла друком її перша книга. Барбара Бюхнер — авторка книг для дітей і молоді, переважно в жанрі фентезі, а також сценаріїв для фільмів жахів.

Вибрана бібліографія 

 Im Sog falscher Propheten
 Das Gasthaus zur Mitternacht
 Die Drachen
 Der Aufstand der Drachen
 Das Imperium der Drachen
 Feuernacht
 Irrlicht
 Das Mädchen in der Glaskugel
 Und Joni, die wird Polizist
 Das Geheimnis der alten Fabrik
 Keine Angst vor Rasputin
 Geheimnisvolle Briefe
 Flucht aus dem Geisterhaus
 Das Geheimnis im Geisterschloss
 Zeffy gewinnt das Spiel
 Cleo, Theo und die Vampirkatze
 Falscher Verdacht
 Julia — Die Macht des Wunderheilers
 Wirbel um Ronas Rockband
 Black Box, ISBN 3-03900-032-2
 Schwarzer Koffer, weißes Kreuz
 Zur Hölle mit Harold
 Aus dunkler Tiefe ISBN 3-453-12691-2
 Tierschutzverein «Setter»
 Fühl mal ob dein Herz noch schlägt
 Das Sektenfragebuch, ISBN 3-8000-1594-3;
 Viele Frösche und ein Prinz
 Der Pestarzt, ISBN 3-86506-069-2
 Im Netz des Wahrsagers
 Das Institut
 Die Sterbehelfer
 Falsche Zeugen
 Die schwarze Köchin
 Einmal Socken mit Senf, bitte
 Tanzen will ich, tanzen!
 Das verquorksmoggelte Mädchen
 Die 7 Vogelscheuchen
 Blut und Rosen
 Schnee mit dunklem Schatten, ISBN 3-401-02597-X
 Die Sklaven des Traumfressers, ISBN 3-401-02068-4
 Die vier dummen Freunde
 Eddies Gespenster, ISBN 3-85191-327-2
 Crash Time
 Vatertage, ISBN 3-85191-292-6
 Bunte Flügel hat die Liebe
 Tanz mit dem Satan Arena, ISBN 3-401-02585-6
 Blutopfer, ISBN 3-453-15627-7
 Wer einmal stiehlt …
 Nadine, mein Engel, ISBN 3-85191-258-6
 Mr. Primwhoozle
 Die Weihnachtsbraut, ISBN 978-3-902802-08-8

Нагороди 

 1977 — Лауреатка Державної премії австрійської журналістики у справах молоді.

Примітки

Посилання 

 Твори Б.  Бюхнер у каталозі Німецької національної бібліотеки  

Австрійські журналісти
Фантасти жахів
Австрійські письменниці
Письменниці XXI століття
Письменниці XX століття
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Австрійські перекладачі
Персоналії за алфавітом
Сценаристи XXI століття
Австрійські сценаристи
Письменники XXI століття
Австрійські письменники
Письменники за алфавітом
Уродженці Відня
Статті з джерелами з Вікіданих
Народились 1950
Народились 1 лютого